Getingtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Getingtjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Getingtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Getingtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (8,32 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn